Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 325 dans le monde.

 RS-325 au Brésil
 Route 325 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 325 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 325 au Québec, Canada
 Route régionale 325 en Finlande
 Route nationale 325 en France